Cala Cala oficialmente Santa Ana de Cala Cala es el barrio más popular de la ciudad de Cochabamba. Cala Cala tiene como sus principales atractivos las avenidas Libertador Simón Bolívar y America, la plazuela Santa Ana de Cala Cala, el parque Lincoln, la iglesia de Santa Ana, el parque Demetrio Canelas y el famoso sudamericano Estadio Felix Capriles entre otros. Cala Cala es un barrio residencial y está completamente urbanizado.

Historia 

Cala Cala lugar donde existían las mayores concentraciones de agua a través de las conocidas vertientes (no por nada Semapa se encuentra ubicada en dicha zona), sitio de enorme verdor y paisaje típicamente cochabambino, hoy lamentablemente casi en extinción a manos del supuesto “desarro-llo urbano” que para muchos se mide única y exclusivamente en toneladas métricas de cemento. 

Cala Cala fue tradicional por las desaparecidas ¨Casas Quinta¨, en sus ejes principales perdió gran parte de la arquitectura habitacional. Actualmente están el antiguo y nuevo templo frente a la plazuela, en calles aledañas se encuentran ejemplos de arquitectura habitacional edificada en la segunda mitad del siglo XX. Entre lo más valioso que posee está la ¨Casa Quinta Bickenbach¨ en riesgo de perderse y con la urgencia de ser rescatada con un adecuado proyecto de restauración acorde a sus cualidades.